Шоулз:
 Шоулз, Лэтем Кристофер (1819—1890) — американский изобретатель, журналист, политик. Изобрёл печатную машинку, и раскладку QWERTY. 
 Шоулз, Майрон (род. 1941) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1997 года Один из авторов модели Блэка — Шоулза.